Myhkyrä kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Myhkyrä (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,70),  (5 ha)
2. Myhkyrä (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,64, long 28,80),  (10 ha)
3. Myhkyrä (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,36),  (1 ha)
4. Myhkyrä (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (3 ha)
5. Myhkyrä (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 29,36),  (3 ha)
6. Myhkyrä (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (2 ha)
7. Myhkyrä (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 29,30),  (3 ha)
8. Myhkyrä (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,37, long 27,45),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar